Droga krajowa nr 53 (Czechy)
 Droga krajowa nr 53 (Polska)
 Droga krajowa nr 53 (Węgry)